Сборная Чехии по футболу до 19 лет — национальная футбольная сборная Чехии, за которую имеют право выступать игроки возрастом 19 лет и младше. Главным тренером сборной является Лубош Козел. Сборная находится под управлением Футбольной ассоциации Чехии. Игроки сборной принимают участие в Чемпионате Европы по футболу для юношей до 19 лет.

Результаты на юношеских чемпионатах Европы 

 *В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Состав команды 
Список футболистов, вызванных на матчи элитного раунда Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2022, которые проходили с 23 по 29 марта 2022 года.

Результаты и предстоящие матчи

Чемпионат Европы по футболу 2019 среди юношей до 19 лет 

Финальный раунд

Пояснения к таблице:

Чемпионат Европы по футболу 2022 среди юношей до 19 лет 

Отборочный раунд

Пояснения к таблице:

Элитный раунд

Пояснения к таблице:

Примечания

Ссылки 
 Страница сборной на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футбол в Чехии
Чехия